Марієнга́узен () — німецька власна назва.

Топоніми

Марієнгаузен — громада в Німеччині.
Марієнгаузен — монастир в Німеччині.

Марієнгаузен — традиційна назва латвійського міста Віляка.